Шестернин — фамилия; имеет женскую форму Шестернина.
 Шестернин, Борис Ильич (1919—2011) — штурман звена 20-го гвардейского авиационного полка авиации дальнего действия, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Шестернин, Евгений Анатольевич (род. 9 августа 1959) — российский общественный и политический деятель, глава города Бердска Новосибирской области.